Eisschnelllauf gehört seit den ersten Olympischen Winterspielen von 1924 durchgehend zum Programm der Olympischen Winterspiele. Wettbewerbe für Frauen gibt es erst seit den Winterspielen von 1960, nachdem sie 1932 bereits als Demonstration ausgetragen wurden. Derzeit sind je sechs Disziplinen für Männer und Frauen olympisch. Die jüngste Disziplin ist die bei den Spielen von 2006 hinzugekommene Team-Verfolgung.

Wettbewerbe 
• = offizieller Wettbewerb, D = als Demonstration ausgetragen 

1 = Bei den Spielen 1928 wurde der 10.000-Meter-Lauf wegen schlechter Eisbedingungen abgebrochen und nicht gewertet.

Ewiger Medaillenspiegel 
Stand: 2022